Ла Питајита има више значења:

 Ла Питајита (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Питајита (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Питајита (Елота), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Питајита (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Питајита (Урес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику